Fredette peut faire référence à :

Patronyme 
  (1940-2021), chanteur américain de jazz ;
 Jimmer Fredette (1989-), joueur américain de basketball ;
  (1964-), homme politique mainois.

Toponyme 
 L', sur la rivière Saint-François, au Québec ;
 Le , dans la province canadienne du Saskatchewan.

Voir aussi 
 
 
 
 

Homonymie de patronyme